Tijgerhaai (1945) – holenderski okręt podwodny typu T, pierwotnie jako brytyjski HMS Tarn (P326)
 Tijgerhaai (1972) – holenderski okręt podwodny typu Zwaardvis